En la mitología griega, Cerción puede referirse a varios personajes:

 Cerción, hijo de Hefesto o Poseidón y de una hija de Anfictión; o de Branco y la ninfa Argíope).
 Cerción, un hijo del rey Estínfalo de Arcadia. Fue también padre de un rey, pues su hijo Hipótoo accedió al trono arcadio cuando se vio que Agapenor no volvía de la guerra de Troya.